Thorsteinsson est un patronyme scandinave dérivé du prénom Thorstein et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Pól Thorsteinsson (né en 1973), footballeur international féroïen ;
 Raymond Thorsteinsson (1921–2012), géologue canadien ;
  (1831–1913), poète et écrivain islandais ;
  (mort en 1158), pirate orcadien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme scandinave

en:Thorsteinsson